YMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Makkovik (Terranova e Labrador) (Canada)